Rose Hreidmarr ou RMS Hreidmarr, aussi connu comme Nicolas Saint Morand, est un chanteur et parolier français officiant actuellement dans le groupe The CNK. Il est aussi connu pour avoir été le frontman d’Anorexia Nervosa, formation phare de la scène black metal française, ainsi que pour avoir joué dans le groupe Glaciation, qu'il quitte le , avant de le reformer vers 2020 avec la sortie de l'album "L'Ultime éclat". Ne se limitant pas à un seul genre, il a aussi officié dans le projet electro/glam/punk Crack Ov Dawn, et récemment cofondé le duo dark ambient Occulte.

Groupes

Actuels 
 Baise Ma Hache
 The CNK (Count Nosferatu Kommando ou Cosa Nostra Klub)
 Occulte
 Glaciation

Passés 
 Anorexia Nervosa
 Crack Ov Dawn
 Malveliance

Discographie 

Avec Glaciation :
 Sur les Falaises de Marbre - Osmose Productions, 2015
L'Ultime éclat - Osmose Productions, 2020

Avec Occulte:
 Occulte (EP) - autoproduction, 2012
 Rock n' Roll - OPN, 2015

Avec The CNK:
 Das Schwarze Order (demo) - autoproduction, 1996
 Soleil noir (demo) - Drakkar Productions, 1998
 Ultraviolence Über Alles - Kodiak Records, 2002
 L'Hymne à la Joie - Season of Mist, 2007
 Ultraviolence Über Alles - Übercharged Edition (réédition) - Season of Mist, 2009
 Révisionnisme - Angelic Music, 2012

Avec Anorexia Nervosa:
 Sodomizing the Archedangel (EP) - Osmose Productions, 1999
 Drudenhaus - Osmose Productions 2000
 New Obscurantis Order - Osmose Productions, 2001
 Redemption Process - Listenable Records, 2004
 The September EP - Listenable Records, 2005

Avec Crack Ov Dawn:
 The Next Big Thing (EP) - autoproduction, 2003
 Dawn Addict - Equilibre Music, 2004

Avec Malveliance:
 Karnage (demo) - autoproduction, 1994 (sous le nom Mutilation)
 Rehearsal 96 (demo) - autoproduction, 1996
 Eternal Domination (compilation cassette) - Drakkar Productions, 1999

Guest 

Hreidmarr apparaît également en tant qu'invité sur les albums suivants:
 In Love With Misanthropia - My Darkest Dream 
 Darkness Needs Us - Finnugor
 Underworld - Adagio
 Digital Rock n' Roll - Polytrauma
 Electronik Blakc Mess - Tamtrum
 État Civil - Varsovie
 Inactive Theocracy - Reverence
 Eschatonizer - Deathcode Society
 Bréviaire du Chaos - Baise Ma Hache

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de The CNK
 Videoclip CNK "Street Fight at the end of the World"
 Soundcloud de Occulte
 Glaciation sur Metal Archives

Chanteur français du XXIe siècle
Chanteur de black metal
Musicien de musique industrielle
Naissance en février 1977